Северин Шалі — словенський поет і перекладач.  
 Шалі — місто в Чечні, адміністративний центр Шалінського району.    
 Шалі — село у Татарстані, РФ.